James Henry Beard (1812-1893) – pittore statunitense
 James Beard (1903-1985) – cuoco statunitense
 James Henry Beard (1924-2017) – architetto neozelandese
 James B. Beard (1935-2018) – musicista statunitense
 James Arthur Beard (1960) – pianista e compositore statunitense